Il singolare maschile  del torneo di tennis Pacific Life Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Novak Đoković 6–2, 7–5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (secondo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Andy Roddick (semifinale)
  Nikolaj Davydenko (quarto turno)
  Fernando González (quarto turno)
  James Blake (terzo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (quarti di finale)
  Tommy Haas (quarti di finale)
  David Nalbandian (quarto turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Novak Đoković (finale)
  Andy Murray (semifinale)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Richard Gasquet (quarto turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)

 Marcos Baghdatis (secondo turno) 
 Jarkko Nieminen (terzo turno) 
 Lleyton Hewitt (secondo turno) 
 Dmitrij Tursunov (secondo turno) 
 Mardy Fish (secondo turno) 
 Juan Carlos Ferrero (quarto turno) 
 Marat Safin (secondo turno) 
 Dominik Hrbatý (secondo turno) 
 Radek Štěpánek (secondo turno) 
 Robin Söderling (terzo turno) 
 Jürgen Melzer (secondo turno) 
 Agustín Calleri (secondo turno) 
 Xavier Malisse (ritiro per infortunio) 
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale) 
 Nicolás Almagro (secondo turno) 
 Fernando Verdasco (terzo turno) 
 Olivier Rochus (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Pacific Life Open 2007
ATP Tour 2007

nl:ATP-toernooi van Indian Wells 2007
zh:2007年太平洋生命公開賽